Andy Scott (componist)
 Andy Scott (kunstenaar)
 Andy Scott (politicus), Canadees politicus
 Andy Scott (Engels voetballer)
 Andy Scott (Schots voetballer)
 Andy Scott (skateboarder)
 Andy Scott (coureur)
 Andy Scott (muzikant), zanger en gitarist van The Sweet